Catinella är ett släkte av svampar. Catinella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catinella

en:Catinella